Trenčín, een stad in Slowakije,  in het Hongaars: Trencsén.
Trencsén (comitaat), een voormalige Hongaarse bestuurlijk gebied rond deze plaats.